«77 днів лютого. Україна між двома символічними датами російської ідеології війни» — книга репортажів від журналісток українського видання Reporters про період російсько-української війни між 23 лютого і 9 травня 2022 року. Опублікована у видавництві «Лабораторія» у серпні 2022 року. Упорядниця — Марічка Паплаускайте. Передмову до видання написав Сергій Жадан.

Про книгу 
Анотація видавництва:

Про колектив авторок 
Reporters — єдине українське медіа, що спеціалізується на довгих текстах у жанрі літературного репортажу. З 2019 року існує в онлайні, а з 2021-го двічі на рік виходить як ілюстрований журнал. За три роки роботи Reporters об’єднав найкращих авторів і фотокорів з різних регіонів України. З перших днів російського нападу команда Reporters документує історичні події, учасниками й свідками яких стали українці.

До книжки увійшли репортажі таких авторок:

 Віра Курико
 Катерина Бабкіна
 Олександра Горчинська
 Світлана Ославська
 Інна Андруг
 Марічка Паплаучкайте
 Зоя Храмченко
 Аня Семенюк
 Тетяна Безрук
 Єва Райська
 Маргарита Чимирис
 Ганна Аргірова
 Ольга Омелянчук
 Ірина Ярошинська
 Олена Лівіцька
 Інна Золотухіна

Просування закордоном 
Права на видання книги «77 днів лютого. Україна між двома символічними датами російської ідеології війни» видавництво «Лабораторія» продали літературній агенції The Wylie Agency.

Примітки 

Книги про російсько-українську війну